Оле́г Дани́лович Калу́гин (род. 6 сентября 1934 года, Ленинград) — бывший генерал-майор КГБ (1974 г.; лишён звания в 2002 г.), бывший высокопоставленный руководитель подразделений центрального аппарата и территориальных органов КГБ, общественный и политический деятель заключительного периода перестройки в СССР, народный депутат СССР, член КПСС (1957-1990).

В 1990 году выступил на конференции Демократической платформы в КПСС с разоблачительными заявлениями о деятельности КГБ, после чего был приглашён в эфир телепрограммы «Взгляд» и начал давать многочисленные интервью советской и зарубежной прессе. Все его заявления КГБ официально назвал клеветническими. В начале 1990-х годов Калугин активно участвовал в деятельности движения «Демократическая Россия». Был первоначально лишён воинского звания Постановлением Совмина СССР от 29 июня 1990 года № 621-88, восстановлен Указом Президента СССР от 31 августа 1991 года № УП-2516.

В 1995 году выехал из России в США, где до этого (в 1994 году) опубликовал разоблачительную книгу «Первое главное управление. Мои 32 года в разведке и шпионаже против Запада», выступал в прессе и свидетелем на судебных процессах против выявленных и арестованных агентов КГБ и СВР.

В Российской Федерации в 2002 году был заочно осуждён за государственную измену и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, по приговору Мосгорсуда лишён воинского звания, персональной пенсии и двадцати двух государственных наград СССР. Президент России Владимир Путин и ряд сотрудников российских спецслужб называли Калугина предателем.

В 2003 году получил американское гражданство. Живёт в США, где занимается общественной, преподавательской и публицистической деятельностью.

Биография

Семья 
Олег Данилович Калугин родился 6 сентября 1934 года в Ленинграде. Его отец — выходец из крестьян Орловской губернии, окончил 7 или 8 классов школы, с 1930 по 1955 год работал в НКВД-МГБ, где в его функции входила охрана руководящих деятелей Ленинграда, проработал около 25 лет, имел звание капитана. Его мать работала официанткой в столовой НКВД.

Супруга — Людмила Викторовна Калугина, урождённая Иванова. Её отец, полковник, служил начальником ленинградского филиала Военно-политической академии, мать преподавала математику в средней школе. Людмила окончила физико-математический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена. Бракосочетание Олега и Людмилы Калугиных состоялось 25 сентября 1954 года. Первая дочь родилась в 1955 году, вторая — Юлия — в 1963 году в Нью-Йорке.

Увлечения — чтение, музыка, домино. Любимый вид спорта — плавание, рыбалка. свободно владеет английским, немецким и арабским языками.

Служба в органах государственной безопасности СССР 
С 1952 года до 1989 года Олег Калугин состоял в кадровом составе КГБ при Совете министров СССР (позднее — КГБ СССР).

Учёба 
Сразу после окончания средней школы в Ленинграде в 1952 году, окончил подряд два высших учебных заведения системы МГБ-КГБ, учёба в которых засчитывалась в стаж службы в органах госбезопасности:
 1952 год—1956 год — слушатель Института иностранных языков МГБ СССР (с марта 1954 года — КГБ при Совете министров СССР) в Ленинграде (начальник института полковник Попович). Изучал английский в качестве основного (первого) иностранного языка, а вторым — немецкий (сдал экзамен за программу четырёх семестров языкового вуза). В 1955 году присвоено первое офицерское воинское звание — младшего лейтенанта, аттестован в офицерский состав КГБ. Проходил оперативную практику в УКГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области, в отделе контрразведки на транспорте. Окончил институт с отличием. Женился. Был принят кандидатом в члены КПСС.
 1956 год—1958 год — под школьной фамилией «Кедров» был слушателем Высшей разведывательной школы № 101 КГБ при Совете Министров СССР, располагавшийся тогда недалеко от подмосковной Балашихи (начальник школы — генерал-майор Гриднев, начальник курса — капитан первого ранга Визгин). Изучал арабский в качестве основного (первого) иностранного языка, освоил за два академических года программу шести семестров языкового вуза. Совершенствовал знания английского языка. Вступил в члены КПСС, был секретарём партийной ячейки в учебной группе, членом редколлегии «школьной» стенной газеты. Повышался в воинском звании. По окончании школы поступил в распоряжение Управления кадров КГБ при Совмине СССР для дальнейшего распределения на оперативную работу.

Во внешней разведке КГБ 
 Согласно языковой специализации на арабском языке, первоначально планировался к распределению на службу в Восьмой (восточный) «географический» отдел ПГУ в Москве с перспективой скорой командировки в Каир, но был направлен в Первый (американский) «географический» отдел ПГУ (начальник — Александр Феклисов).
 В августе 1958 года старший лейтенант Калугин был назначен на должность оперуполномоченного в центральный аппарат ПГУ в Москве и сразу выведен в действующий резерв КГБ для подготовки к первой служебной загранкомандировке в США — на стажировку в рамках международных молодёжных обменов. Шестилетнее обучение в системе МГБ-КГБ было залегендировано мнимой учёбой на филологическом факультете Ленинградского государственного университета имени Жданова (технической службой КГБ был изготовлен фальшивый диплом с отличием № 981064 за подписью ректора ЛГУ им. А. А. Жданова, членкора Академии наук СССР, профессора Александрова). Как вспоминает Калугин, готовясь к выезду в США, он проживал в Москве в гостинице «Пекин», половина которой принадлежала Хозяйственному управлению КГБ.
 1958 год—1959 год — по программе фонда Фулбрайта для обучения журналистике находился на оперативной стажировке в Колумбийском университете в Нью-Йорке (США) в одной группе с А. Яковлевым, в ту пору — аспирантом Академии общественных наук при ЦК КПСС. Во время стажировки привлёк к секретному сотрудничеству с разведкой КГБ под агентурным псевдонимом «Кук» «инициативника» — «раскаявшегося» советского невозвращенца Анатолия Кудашкина, работавшего в крупной американской химической корпорации «Тиокол» над секретным твёрдым топливом для стратегических ракет. Это стало отправной точкой начала блестящей и стремительной карьеры в системе ПГУ. Ряд бывших чекистов (в частности, резидент советской разведки в Вашингтоне Александр Соколов) подозревает, что эта операция была внедрением в КГБ «подставы» ЦРУ-ФБР для обеспечения быстрого карьерного роста Калугина, ранее самого завербованного американскими спецслужбами. По мнению Соколова, «Кук» был агентом ФБР, который специально подставился Калугину.
 По окончании стажировки в США и возвращении в СССР в 1959 году успешный молодой разведчик Калугин не был направлен на «отсидку» в «Центр». Его оставили в действующем резерве КГБ и сразу направили на работу в новое учреждение прикрытия — Комитет СССР по радиовещанию, где он был назначен на должность прикрытия редактора Главной редакции международной информации, по согласованию с председателем Госкомрадио Кафтановым и стал готовиться к выезду в новую командировку по линии КГБ в США.
 Летом 1960 года выехал в долгосрочную служебную командировку оперуполномоченным в «легальную» резидентуру КГБ в Нью-Йорке (США), которая работала под прикрытием постоянного представительства СССР при ООН (резиденты: Владимир Барковский, Борис Иванов). Калугин работал под журналистским прикрытием без дипломатического статуса — корреспондентом Московского радио, сдружился с правдистом Борисом Стрельниковым, известинцем Станиславом Кондрашовым, тассовцем Сергеем Лосевым. «Чистый» журналист Виталий Кобыш был заведующим бюро Московского радио в США и начальником Калугина по прикрытию. Разведчик Калугин под псевдонимом «Феликс» с 1960 до 1964 года работал в Нью-йоркской легальной резидентуре КГБ по линии «ПР» (политическая разведка), где его непосредственными начальниками были последовательно замы резидента по линии «ПР» Николай Кулебякин, Николай Багричев и Михаил Полоник. По признаниям Калугина, в период работы в Нью-Йорке ему доводилось путём соблазнения заводить связи с незамужними женщинами из интересовавших разведку учреждений. Оперативная работа Калугина в США пришлась на самый разгар «холодной войны» (Карибский кризис, арест нелегала Вильяма Фишера и его обмен на пилота Пауэрса, и т. п.), важные события в США (приход в Белый дом Джона Кеннеди и его последующее убийство) и СССР (смещение Никиты Хрущёва и приход Леонида Брежнева). В 1964 году Калугин стал на служебном жаргоне чекистов «погорельцем» — был вынужден досрочно возвратиться в СССР после измены в Женеве сотрудника Второго управления КГБ Юрия Носенко, осуществлявшего контрразведывательный контроль за сотрудниками советской делегации. По данным КГБ, Носенко имел случайный доступ к переписке агента «Кука» и мог «расшифровать» Калугина как сотрудника КГБ.
 После возвращения в СССР в 1964 году в целях перестраховки Калугин вначале остается в действующем резерве КГБ — на «отсидке» в учреждении прикрытия в Госкомитете по радиовещанию, но довольно скоро зачисляется на годичные курсы усовершенствования квалификации руководящего состава, что открывает ему дорогу к дальнейшему карьерному росту. В декабре 1964 года он был награждён орденом «Знак Почёта» за предыдущую успешную вербовочную работу.
 Однако окончить курсы повышения квалификации Калугину было не суждено. Уже в начале 1965 года его срочно выводят в учреждение прикрытия — в отдел печати МИД СССР — для подготовки к новой долгосрочной загранкомандировке в США.
 В июле 1965 года он выезжает в «легальную» резидентуру КГБ в Вашингтоне на руководящую работу — первым заместителем легального резидента Бориса Соломатина по линии «ПР». Калугин работает уже под дипломатическим прикрытием пресс—атташе советского посольства в Вашингтоне сначала в дипломатическом ранге второго, а затем — первого секретаря. Резидентура в Вашингтоне обрела в 1966 году статус Главной или Головной, но по численности оперсостава уступала нью-йоркской в 4—5 раз. Во время отсутствия Главного резидента Калугин исполнял его обязанности, что позволило попасться на глаза начальника разведки и председателя КГБ.
 В 1971 году, вернувшись ранее из США в СССР, полковник Калугин меняет специализацию: из политической разведки он переходит во внешнюю контрразведку — на только что созданную руководящую должность заместителя начальника Второй службы ПГУ, сформированной в 1960-х годах на базе нескольких самостоятельных отделов ПГУ, прежде всего 14-го (внешняя контрразведка) и 9-го (агентурная работа по русской и советской эмиграции). Это кадровое продвижение Калугина означало повышение сразу на две ступени в иерархии центрального аппарата разведки и прибавило ему завистников. В 1972 году Вторая служба ПГУ была реорганизована в управление внешней контрразведки ПГУ КГБ при Совмине СССР, в задачи которого входило агентурное проникновение в западные спецслужбы, «оперативные игры» с противником и контрразведывательная профилактика сотрудников ПГУ на их потенциальное сотрудничество в пользу иностранных разведок и контрразведок, а также обеспечение безопасности совзагранучреждений. Полковник Калугин стал заместителем начальника управления «К», а после перевода в 1973 году начальника управления генерала Боярова в заместители начальника Второго главка КГБ, Калугин занял его освободившуюся генеральскую должность во главе управления внешней контрразведки ПГУ. В 1974 году в возрасте сорока лет, Калугин получил воинское звание генерал-майора, став, по его словам, самым молодым генералом в системе КГБ. С 1972 по 1979 годы он неоднократно выезжал в краткосрочные инспекционные поездки в резидентуры КГБ за рубежом. В 1970-х годах Калугин занимался успешным чехословацким разведчиком в США Кёхером, который считает, что его аресту ФБР в 1984 году послужила «сдача» его американцам именно Калугиным.
 В 1975 году Калугина наградили орденом Красного Знамени за руководство и личное участие в реализации операции по заманиванию обманом в СССР перевербованного в Вашингтоне Николая Артамонова (агента «Ларка»), которого КГБ затем подозревал в двойной игре и сотрудничестве со спецслужбами США. Его похищение опергруппой КГБ в австрийской столице Вене и нелегальный перевоз через австро-чехословацкую границу привели к смерти Артамонова (по версии Калугина — по неосторожности из-за передозировки анестезирующего средства). Бывший сотрудник КГБ Соколов прямо обвиняет Калугина в предумышленном убийстве двойного агента, который мог раскрыть причастность самого Калугина к секретной работе на спецслужбы США. Версия Соколова отвергается историком спецслужб .
 Однако стремительная карьера Калугина в ПГУ КГБ СССР внезапно оборвалась в конце 1979 года — начале 1980 года. По его словам, вопреки мнению руководства первого главка, он встал на защиту его первого агента «Кука» и поплатился за это карьерой в разведке. Вернувшегося в СССР и ставшего сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР «Кука» сотрудники УКГБ по Москве и Московской области захватили с поличным при попытке совершения сделки, включавшей валютные операции, скупку и попытку вывоза за рубеж художественных ценностей. Но вскоре стало выясняться, что предполагаемое преступление, за которое посадили «Кука», — для отвода глаз. В основе всего дела — подозрения в шпионаже и антисоветском настрое. Тень падала на самого Калугина. По версии последнего, эта надуманная «шпионская» история была сфабрикована с подачи начальника Московского УКГБ Виктора Алидина, который внедрил в окружение «Кука» провокатора-валютчика. Другим эпизодом, повлиявшим на карьеру начальника управления «К» ПГУ стало невозвращение из командировки в США заместителя генерального секретаря ООН Аркадия Шевченко. Резидент в Нью-Йорке Юрий Дроздов предупреждал Калугина о возможном «предательстве» Шевченко, но тот вовремя не принял соответствующих мер против протеже министра иностранных дел и члена Политбюро ЦК КПСС Андрея Громыко.

В территориальных контрразведывательных органах КГБ СССР 
 В 1980 году председатель КГБ СССР Юрий Андропов переводит генерала Калугина из центрального аппарата КГБ СССР в территориальное (областное) управление, из внешней контрразведки ПГУ — в контрразведку обычную. По мнению В. Легостаева, такой перевод подозреваемого в связи с ЦРУ Калугина объяснялся тем, что «Андропову не хотелось привлекать внимания к факту предательства в руководстве своего ведомства». Первоначально Андропов хотел перевести  Калугина в Ленинград на должность заместителя городского подразделения КГБ.  Но против этого крайне возражал 1-й секретарь горкома Романов.
 В 1987 году Калугин написал и через Александра Яковлева передал Михаилу Горбачёву письмо с обоснованием необходимости реформы органов КГБ, включая их деполитизацию и департизацию, ликвидацию системы политического сыска, строгую отчётность КГБ перед парламентом и гласное освещение многих аспектов его деятельности. После этого Калугин был снова переведён в Москву.
 1987 год — 1989 год — на постах начальника первых (режимных) отделов аппарата Академии наук СССР и затем Министерства электронной промышленности СССР курировал их контрразведывательное обеспечение по линии КГБ СССР.
 В 1989 году по достижении пенсионного возраста генерал-майор Калугин был отправлен в запас, а затем в отставку.
 К тому моменту он был кавалером 22 правительственных наград. Некоторое время работал в Ассоциации развития информационных технологий, возглавляемой Евгением Велиховым.
 В 1990—1991 годах Калугин читал курс лекций о практике использования журналистов в интересах спецслужб и деятельности сотрудников спецслужб под прикрытием журналистских аккредитаций в разных странах мира — на факультете журналистики Института молодежи при ЦК ВЛКСМ и Госкомтруде СССР, куда его пригласил тогдашний заведующий кафедрой журналистики, в будущем спикер Госдумы РФ Геннадий Селезнёв.

Публичная общественная и политическая деятельность 
16 июня 1990 года выступил на конференции Демократической платформы в КПСС с заявлениями о деятельности КГБ. Евгений Додолев предложил ему эфир «Взгляда». Сразу после этого он начал давать многочисленные интервью советской и зарубежной прессе. 17 июля Прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело против него по обвинению в разглашении государственной тайны.

29 июня 1990 года КГБ выступил с заявлением, где высказывания Калугина были названы клеветническими. Затем по представлению КГБ Указом Президента СССР от 29 июня 1990 года Калугин был лишён государственных наград, а постановлением Совета Министров СССР лишён звания генерал-майор и персональной пенсии в 350 рублей в месяц и других льгот. Приказом председателя КГБ был также лишён знака «Почётный сотрудник госбезопасности». Оценив эти решения как незаконные, Калугин безуспешно подавал в суд на Рыжкова и Горбачёва. После попытки государственного переворота 19 августа 1991 года Указом Президента СССР ему вернули награды и звание.

Член КПСС до 1990 года. В июле 1990 года вышел из партии, принимал участие в демократическом движении, выступал на массовых митингах в Москве.

В октябре 1990 года участвовал в учредительном съезде движения «Демократическая Россия». Также вступил в организацию «Военные за демократию». По словам бывшего сотрудника КГБ Александра Соколова, арест Калугина в 1991 году был неизбежен: однако «Калугин „по совету друзей“ стал искать защиты под флагом демократов».

Летом 1990 года после сложения Иваном Полозковым полномочий народного депутата СССР Калугин включился в предвыборную борьбу за освободившуюся вакансию и стал народным депутатом СССР от Краснодарского края, набрав 57% голосов. Победить на выборах ему во многом помогла группа поддержки, в которую вошли такие политические деятели, как экономист Татьяна Корягина, бывшие следователи Генеральной прокуратуры Николай Иванов и Тельман Гдлян, лидер союза военнослужащих «Щит» Виталий Уражцев. В ходе предвыборной кампании к борьбе против кандидатуры Калугина был привлечён сотрудник КГБ Олег Туманов, в своё время внедрённый в русскую службу радио «Свобода — Свободная Европа», который обвинил экс-генерала в предательстве. Однако он победил, получив 57,9 % голосов.

Против него была начата кампания преследования вплоть до угрозы привлечения к суду за разглашение государственных тайн.

В августе 1991 года Калугин узнал о попытке государственного переворота за несколько часов до его начала от своих бывших коллег, созвонился, по его словам, с Александром Яковлевым и затем отправился в «Белый дом».

После августовских событий 1991:
 до ликвидации межреспубликанской службы безопасности был советником нового председателя КГБ Вадима Бакатина. Начальник московского КГБ Евгений Савостьянов, создавший при себе общественный совет, заявлял, что включил в него и Калугина. Известно, что Калугин продолжает вызывать резкую неприязнь у значительной части нынешних сотрудников госбезопасности.
 выступая по советскому телевидению, делает различные утверждения:
 Болгарский писатель-диссидент Георгий Марков был убит в 1978 году в Лондоне по требованию Тодора Живкова. Яд и орудия убийства были предоставлены КГБ, а саму операцию провели болгарские секретные службы.

В 1992 году получил вид на жительство в США и опубликовал свою очередную книгу «Сжигая мосты». В том же году неудачно баллотировался в депутаты Съезда народных депутатов России.

Осенью 1993 года в ИПК «Московская правда» вышла книга о Калугине «Вещий генерал, или Исповедь генерала Калугина» тиражом в 10 тысяч экземпляров; весь тираж был скуплен неизвестным кооперативом и был утрачен во время событий 1993 года, текст частично воспроизведён девять лет спустя в книге «Красная дюжина. Крах СССР: они были против» (2002).

Эмиграция в США 
В 1995 году выехал на работу в США без намерения обосноваться там на постоянное жительство.

В 2000 году Калугин и американский контрразведчик Дэйв Мэйджер, который работал в ЦРУ 24 года и раскрыл многих советских разведчиков, а в последнее время получил известность ещё и благодаря тому, что обучал шпионскому мастерству Роберта Ханссена, решили воспользоваться своими знаниями и разработали автобусный маршрут по шпионским местам Вашингтона. Акция получила широкое освещение в прессе.

20 июня 2001 года дал свидетельские показания по делу бывшего полковника армии США Джорджа Трофимоффа на заседании суда штата Флорида. Как сообщалось в американской прессе, сообщил, что в середине 1970-х годов он лично встречался с Трофимоффом. По его словам, встреча в австрийском курортном городке продолжалась несколько часов, и в ходе неё обсуждалась работа Трофимоффа в качестве агента советской разведки. Заявил, что в КГБ Трофимоффа считали ценным агентом.

Заключил контракт в качестве консультанта многосерийного англо-американского телефильма о КГБ и ЦРУ. Кроме того, намерен подписать в США ещё один контракт на издание собственных мемуаров, а также договориться об организации платных лекций. В настоящее время — управляющий директор отделения фирмы «Каннистраро ассошиэйтс» в СНГ (фирма создана бывшим сотрудником ЦРУ Винсентом Каннистраро и занимается вопросами безопасности: борьбой с терроризмом, промышленным шпионажем и так далее).

В 2003 году получил американское гражданство. Живёт в штате Мэриленд. Занимается общественной, преподавательской (профессор Центра по изучению проблем разведки и контрразведки) и публицистической деятельностью.

Заочное преследование Калугина в России 
В России публичные заявления и свидетельские показания Калугина в американских судах были расценены его бывшими коллегами по органам государственной безопасности СССР как предательство. В частности, таковым его называли генерал ПГУ КГБ СССР в отставке Николай Леонов, генерал-лейтенант КГБ в отставке Вадим Кирпиченко (в интервью «Родной газете» в ответ на вопрос «Как вы относитесь к нынешнему американскому подданному господину Калугину?» сказал «Горжусь, что первым, ещё в мае 1991 года, публично назвал его предателем») и будущий Президент России, полковник КГБ СССР запаса В. В. Путин (в начале 2000 года публично назвал Калугина предателем, на что тот ответил из США открытым письмом, заявив о недопустимости нарушения краеугольного принципа юриспруденции демократических стран — презумпции невиновности). С другой стороны, в декабре 2000 года бывший председатель КГБ Владимир Семичастный отметил, что Калугин «никого напрямую не сдал. Но по его книжкам и по его намёкам американцы раскрыли несколько человек. Гордиевский больше нанёс вреда».

В марте 2001 года Главная военная прокуратура РФ сообщила, что против Калугина может быть возбуждено уголовное дело по факту разглашения государственной тайны. Комментируя для одной из американских газет ситуацию с раскрытием Роберта Ханссена, Олег Калугин назвал разведчиками Евгения Торопова и Сергея Третьякова, дипломатов, оставшихся соответственно в Канаде и в США. Прокуратура сочла, что обнародование фамилий этих разведчиков может классифицироваться как разглашение государственной тайны. В 2002 году по заочному приговору Московского городского суда Олег Калугин был лишён воинского звания генерал-майора КГБ СССР, всех государственных наград СССР и причитающейся ему персональной пенсии, которую получал в США с момента своего переезда туда в 1995 году. Мосгорсуд признал Калугина виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Комментируя заочный приговор, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что отказ Калугина от возвращения в Россию для личного участия в судебном процессе лишний раз подтверждает осознание им своей вины перед государством и его гражданами. Руководитель пресс-бюро СВР Борис Лабусов заявил, что получение бывшим генералом КГБ СССР гражданства США «ещё раз подтверждает тот факт, что он — предатель». Сам Калугин не признаёт правомочности российских судов привлекать его к уголовной ответственности по обвинениям в разглашении секретов расформированного в 1991 году КГБ и распавшегося СССР, которым он давал воинскую присягу. Он также выражает сомнения в объективности судебных разбирательств (так называемых «шпионских» процессов) в России в период президентства Путина, в чём его поддерживают некоторые общественные деятели западных стран и российской оппозиции.

Полковник ПГУ Виктор Черкашин, знакомый с Калугиным более 60 лет, ещё со студенчества, в августе 2015 года характеризовал его как эрудированного, незаурядного, активного и успешного оперативного работника, ставшего жертвой «подставы». Активные разоблачения Калугиным на демократических митингах в конце 1980-х — начале 1990-х годов «происков» КГБ, отъезд в 1995 году в США и предоставление американским спецслужбам сведений об агентах, завербованных советской разведкой, Черкашин связывает с обидой Калугина из-за неудавшейся в КГБ карьеры и «местью службе в целом». Вместе с тем Черкашин подчеркнул, что распространённая версия о том, что Калугин был давно завербован американцами, не соответствует действительности. Когда у КГБ появились такие ценные источники в ЦРУ и ФБР как Олдрич Эймс и Роберт Ханссен, которые владели точной информацией, кто именно являлся агентом американских спецслужб, то дважды — в 1985 и 1992 годах их специально запрашивали о Калугине, и ответ оба раза был отрицательным. Поведение Калугина в США после 1995 года, где тот выдал советских агентов, а их приговорили к длительным срокам заключения, Черкашин объяснил особенностями американского законодательства и, в частности, порядка получения гражданства США. Так, запрашивая американское гражданство, по закону этого государства, каждый соискатель обязан абсолютно честно всё рассказать о своей прежней работе, чем бы он ни занимался. Если же человек, просящий убежище, что-то скрывает, то гражданства он не получит. Следуя этому закону, пояснил Черкашин, генерал-майор ФСБ Калугин, запрашивая американское гражданство, «уже априори обязан был всё рассказать о своей службе в КГБ СССР, а он, естественно, мог рассказать очень много». Не оправдывая поступок Калугина, вместе с тем Черкашин напомнил, что на таких же условиях, как и Калугин, получили американское гражданство другие секретоносители, например, академик и вице-президент РАН Роальд Сагдеев, специализировавшийся на разработках ядерных ракет, который вступил в брак с внучкой президента Эйзенхауэра и переехал жить в США. На этих же условиях полной откровенности получил гражданство сын Хрущёва Сергей Никитич, работавший в ракетно-оборонной отрасли, хорошо осведомлённый о разработках советского военно-промышленного комплекса. На таких же условиях получили гражданство США ещё ряд упомянутых, но не названных Черкашиным поимённо, бывших сотрудников КГБ (напр., советский и российский разведчик, бывший сотрудник ГРУ Ринат Ахметшин). «И все они из этой же, что и Калугин, „серии предателей“, но о них не пишут, не говорят», — указал на двойные стандарты Черкашин.

Библиография 
 Калугин О. Д. Вид с Лубянки. «Дело» бывшего генерала КГБ. Месяц первый. — М.: ПИК, 1990. Книга представляет собой сборник газетных и журнальных статей о Калугине.
 
 Oleg Kalugin & Fen Montaigne. The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West, Publisher: St Martins Pr; 1st edition (September 1994), ISBN 0-312-11426-5, ISBN 978-0-312-11426-8, 374 pages
 Oleg Kalugin. Spymaster: My Thirty-two Years in Intelligence and Espionage Against the West, Publisher: Basic Books; Revised Edition (March 3, 2009), ISBN 0-465-01445-3, ISBN 978-0-465-01445-3

Примечания

Литература о Калугине 
 Соколов А. А. Анатомия предательства: «Суперкрот» ЦРУ в КГБ (1999, переиздание 2005)

Ссылки

Видеоматериалы с участием Калугина и о Калугине 
  Калугин о Путине Публичное выступление 12 декабря 2009 года в Fair Lawn Community Center штат Нью-Джерси, США
  Телекомпания «Эхо», «Товарищ Президент (В. В. Путин)», фильм 1-й Высказывания генерала Калугина о сотруднике КГБ Путине по тайм-коду с 11:58 до 12:40 минут и с 30:27 до 31:25 минут.
  Додолев: интервью с генералом КГБ Олегом Калугиным после путча 1991
  Spymaster by KGB General Oleg Kalugin видео-презентация обновленного издания книги в 2009 году
  Conservative roundtable: Interview by Howard Philips of the KGB General Oleg Kalugin видео-интервью 2001 года
  Ex-KGB boss Oleg Kalugin interviewed on Russian spies Экспертное мнение Калугина об аресте в США шпионов СВР в интервью телевидению Би-Би-Си
  Шпионы и предатели. Суперкрот 2. Дело генерала Калугина

Новостные статьи 
 Олег Калугин стал американцем // Газета «Коммерсантъ» № 139 от 07.08.2003, стр. 11
 The CI Centre Сайт американского Центра по изучению проблем разведки и контрразведки, где преподаёт профессор Калугин
 Олег Калугин, живущий вместе с семьёй в США, может стать объектом уголовного преследования
 Бывший генерал КГБ Олег Калугин стал американцем 
 Михаил Бузукашвили: Интервью с Олегом Калугиным // журнал «Чайка», 2002.
 
 

Сотрудники КГБ СССР
Осуждённые в России по обвинению в государственной измене
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Выпускники ВРШ КГБ
Члены КПСС
Разведчики СССР
Генерал-майоры (СССР)
Лишённые медали «За безупречную службу»
Лишённые медали «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Лишённые ордена Трудового Красного Знамени
Лишённые ордена Красной Звезды
Лишённые ордена «Знак Почёта»
Преподаватели Московского гуманитарного университета
Преподаватели Католического университета Америки
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Высшей школы журналистики Колумбийского университета
Ленинградский рок-клуб